Рапі́́ра:

Зброя 
 Рапіра — холодна зброя.
 Спортивна рапіра — спортивна холодна зброя.
 Рапіра — радянська протитанкова гармата МТ-12.
 Рапіра — британська ракета класу «земля-повітря».

Медицина 
 Рапіра (Rapira) — лікувальний препарат, чинить виражену муколітичну дію на секрети
 РАПІРА — інсектицид фенітротіон, станом на 2022 рік заборонений до застосування.

Інше
 Рапіра — пристрій у ткацькому верстаті.
 Рапіра — радянська навчальна мова програмування.

Примітки